

Miejscowości w Polsce 
 Biały Bór – miasto
 Biały Bór – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. grudziądzkim, w gminie Grudziądz 
 Biały Bór – wieś w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Przecław

Inne 
 Biały Bór – gmina miejsko-wiejska w województwie zachodniopomorskim, w północno-wschodniej części powiatu szczecineckiego
 Biały Bór – dawna gromada
 Biały Bór – przystanek kolejowy, a dawniej stacja kolejowa w Białym Borze, w województwie zachodniopomorskim